Frodin kan som auktorsförkortning betyda:

 David Frodin
 David Gamman Frodin

Robotskapade auktorsförkortningar